Miejscowości w USA:
 Sharpsburg – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Coweta
 Sharpsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Sharpsburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bath
 Sharpsburg – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Sharpsburg – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Sharpsburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny